Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Dmitrij Poljakov che ha battuto in finale Javier Sánchez 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Richey Reneberg (quarti di finale)
 Derrick Rostagno (primo turno)
 David Wheaton (primo turno)
 Gilad Bloom (primo turno)

 Francisco Clavet (quarti di finale)
 Javier Sánchez (finale)
 Thierry Champion (primo turno)
 Carl-Uwe Steeb (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 1991
ATP Tour 1991